Loriot est le nom de plusieurs oiseaux et un nom de famille français.

Nom commun 

 Le loriot est un passereau appartenant au genre Oriolus ; il en existe une trentaine d'espèces, dont le Loriot d'Europe.
 Loriot (ou loriot américain) est le nom parfois donné aux passereaux du genre Icterus.
 Le carouge loriot (Gymnomystax mexicanus) est une espèce de passereau de la famille des Icteridae.

Patronyme 

 Anne-Marie Loriot (née en 1956), kayakiste française
 Antoine-Joseph Loriot (1716-1782), mécanicien et inventeur français, frère cadet de Louis-Adam Loriot
 Bernard Loriot (1905-1998), peintre et résistant français 
 Charles Loriot (1850-1930), homme politique français, député de l'Eure sous la XI Législature (1914-1919) et maire de Pont-Audemer (1914-1919) puis de Saint-Germain-Village (1919-1929)
 Charles-Florentin Loriot (1849-1905), poète français
 Constant Loriot, gymnaste belge
 Fernand Loriot (1870-1932), instituteur, syndicaliste, socialiste et communiste français
 Florian Loriot (né en 1998), skieur alpin
 François Loriot (né en 1947), artiste français intervenant en duo sous le nom Loriot & Mélia
 Guillaume Loriot (né en 1986), footballeur français
 Julien Loriot (1633-1715), religieux français
 Louis-Adam Loriot (mort en 1767), architecte français, frère aîné de Antoine-Joseph Loriot
 Michel Loriot (père) (), maire de Nantes en 1577
 Michel Loriot (fils) (), maire de Nantes de 1607 à 1609
 Nathalie Loriot (née en 1972), chanteuse, compositrice, parolière et comédienne française
 Noëlle Loriot (1925-2009), femme de lettres française
 Robert Loriot (1907-1980), romaniste et dialectologue français

Pseudonyme 
 Jean-Pierre Loriot, nom de scène de Jean Pierre Lequarré (1926-1997), comédien belge
 Loriot, nom de scène de l'humoriste allemand Vicco von Bülow (1923-2011) et titre de la série télévisée dans laquelle il se produisait

Voir aussi 
 compère-loriot, nom communément donné à l'orgelet
 Madame Loriot, personnage de la série Spirou, créée par Franquin
 Avenue du Loriot, rue bruxelloise de la commune d'Auderghem et de Woluwe-Saint-Pierre
 Les Jardins du Loriot, parc floral et bambusetum sur la commune de Venansault
 château Loriot, sur la commune de Saint-Germain-Village
 château dit le Bois Loriot, sur la commune de Verrières-le-Buisson
 Lorillot (par ex. Henri Lorillot)
 Lorulot

Patronyme français